Riparia – genere di uccelli appartenenti all'ordine dei Passeriformi
 8599 Riparia – asteroide della fascia principale
 Riparia – centro abitato degli Stati Uniti d'America  
 Riparia – relativo alla riva, in particolare alla cosiddetta Zona ripariale
 Dora Riparia – fiume del Piemonte